Chlorose (mens), een vroeger voorkomende aandoening bij mensen
Chlorose (plant), een plantenziekte